Silo (cognomen), een Latijns cognomen
 Silo (opslagplaats), een opslagplaats voor bijvoorbeeld veevoeder
 Silo (Bijbelse plaats), een Bijbelse plaats
 Silo (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
 Silo (Indonesië), een plaats op Java
 Silo (geslacht), een geslacht in de orde van de schietmotten
 Silo (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
 Raketsilo, een opslagplaats voor raketten
 Silo van Asturië, koning van Asturië (774-783)
 Adam Silo (1674-1760), een Nederlandse kunstschilder
 Silo (film), Amerikaanse film uit 2019 
 Silo (The Altogether), een album van The Altogether uit 2020

Zie ook 
 De Silo (doorverwijspagina)